Genève (kanton), het Zwitserse kanton.
 Genève (stad), de gelijknamige hoofdstad van het kanton.
 Conventies van Genève, de verzamelnaam voor de verdragen die zijn gemaakt in Genève die als onderdeel van het internationaal recht de rechtsregels bepalen in oorlogstijd.
 graafschap Genève, graafschap van de 10e eeuw tot 1401

Zie ook
 Geneva (doorverwijspagina)